Дар'я Миколаївна Супрун (народилася 7 січня 1985 в Києві) — науковець і педагог, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицини Українського державного університету імені Драгоманова.

Життєпис 
2007 року закінчила Київський національний університет внутрішніх справ, факультет права і підприємництва за фахом «правове забезпечення підприємницької діяльності» і отримала кваліфікацію юриста. Продовжила навчання в магістратурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, інституті іноземної філології за фахом «англійська мова та література» і отримала кваліфікацію викладача англійської мови — вчителя зарубіжної літератури.

У 2009—2011 працювала викладачем кафедри мовної підготовки та юридичної лінгвістики в Академії управління МВС, з жовтня 2010 по червень 2011 — старшим викладачем кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ.

У грудня 2011 захистила в Академії управління МВС кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови розвитку мотивації збереження здоров'я у керівників органів внутрішніх справ» і здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук (PhD) за спеціальністю 19.00.06 — юридична психологія.

З липня 2011 по серпень 2016 вона доцент кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ.

В 2016—2018 навчалася в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, де захистила докторську дисертацію на тему «Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти», здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 — корекційна педагогіка.

З вересня 2016 Дар'я Супрун — професор кафедри спеціальної психології та медицини в університеті Драгоманова, де розробила та викладає курси:

Науковець 
Є автором понад 270 наукових праць, серед яких: дві монографії, 14 посібників (зокрема, сім іноземною мовою), публікації у періодичних виданнях. Основні праці:
 Супрун Д. М. Професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освіти: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 392 с.
 Супрун Д. М. Management — a component of psychologists` professional training (менеджмент — складова професійної підготовки психологів): навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 250 с.
 Супрун Д. М. Діагностика сформованості компонентів професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (Комплекс діагностичних методик): методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. Запоріжжя: Вид-во КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», 2017. 86 с.
 Супрун Д. М. Формування компонентів професійного та особистісного зростання психологів в галузі спеціальної освіти (тренінг): методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. Запоріжжя: Вид-во КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», 2017. 80 с.
 Management — a component of psychologists` professional training (менеджмент — складова професійної підготовки психологів): навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. 2 видання К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 412 с.
 Psychology of Management (Психологія Управління): навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. — 384 с.
 Теорія та практика впровадження діагностичних технологій в галузі спеціальної освіти (містить комплекс діагностичних методик): Навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. К., Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. — 317 с.
 Професійна ідентичність фахівців в умовах інклюзивного суспільства: Навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів / Д. М. Супрун. — К., 2022. –115с.
 Psychology of Management (Психологія Управління): підручник для студентів, слухачів магістратури та психологів-професіоналів. К.: вид-во Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023

Дар'я Супрун є членом редколегій Наукового вісника Інституту кримінально-виконавчої служби, науково-методичного журналу «Логопедія», Наукового часопису НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Є експертом секції «Україна в мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство» у складі Експертної ради Міністерства науки і освіти України.

Відзнаки 
В 2020—2022 була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених, в 2022 нагороджена медаллю «За наукові досягнення» Пилипа Орлика.

Посилання 
 
 
 

Українські науковиці